Vero puede referirse a:

 Vero, tipo de forro heráldico.
 Vero, comuna francesa ubicada en Córcega.
 Vero, río español.

O a alguna de las siguientes personas:
 Vero, gladiador que luchó durante los juegos inaugurales del Coliseo en el año 80, ganándose su libertad.
 Vero, usurpador romano muerto en 219.
Verónika Mendoza, psicóloga y política peruana.
 Cneo Julio Vero, militar y senador romano del siglo II, gobernador de Britania entre 154 y 158.
 Lucio Vero, coemperador del Imperio romano junto con Marco Aurelio.
 Marco Annio Vero, político del Imperio romano que ocupó el consulado en tres ocasiones entre 121 y 126.

Enlaces externos